Окабэ — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Окабэ, Таканобу — японский прыгун с трамплина, олимпийский чемпион 1998 года в команде.
 Окабэ, Юи — японская кёрлингистка.